Giovanni Giorgi (XVIII secolo), compositore italiano
 Giovanni Giorgi (1871-1950), fisico e metrologo italiano
 Giovanni Giorgi (XVII secolo), incisore italiano